Уряд Матеуша Моравецького — польський уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, що діє з 11 грудня 2017 року.

Голова уряду 
 Прем'єр-міністр — Матеуш Моравецький ().
 Віцепрем'єр-міністр — Пйотр Глинський ().
 Віцепрем'єр-міністр — Беата Шидло ().
 Віцепрем'єр-міністр — Ярослав Говін ().

Кабінет міністрів

Див. також 
 Уряд Польщі
 Історія Польщі

Примітки

Література

Посилання 
  Офіційний сайт уряду Польщі. 

Моравецький
Уряди, сформовані 2017
Засновані в Польщі 2017